De 10de editie van het Wereldkampioenschap hockey voor junioren mannen (2013) werd van 6 december 2013 tot en met 13 december 2013 in India gehouden. Duitsland was de titelverdediger die de wereldtitel in 2009 veroverde ten koste van Nederland.

Gekwalificeerde teams 
Er namen zestien teams deel aan het kampioenschap.

Resultaten
Alle tijden zijn in Indian Standard Time (UTC+5:30)

First round

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Klassements ronde

Classificatie voor dertiende tot zestiende plaatsen

Crossover

Vijftiende en zestiende plek

Dertiende en veertiende plek

Classificatie voor negende tot twaalfde plaatsen

Crossover

Elfde en twaalfde plek

Negende en tiende plek

Medaille ronde

Kwartfinales

Classificatie voor vijfde tot achtste plaatsen

Crossover

Zevende en Achtste plaatsen

Vijfde en zesde plaatsen

Classificatie voor de eerste tot vierde plaatsen

Halve finales

Troostfinale

Finale

Klassement

Junioren 2013 mannen
Hockey in India
Hockey in 2013
Sportevenement in Delhi
New Delhi
Hockey